Jan IV Roth (1426-1506) – biskup wrocławski
 Jan Roth (jezuita) (1870-1944)